Il doppio del torneo di tennis Camparini Gioielli Cup 2004, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Tomas Behrend e Tomas Tenconi che hanno battuto in finale Andreas Seppi e Simone Vagnozzi 6-4, 6-2.

Teste di serie 

 Leonardo Azzaro /  Gianluca Bazzica (quarti di finale)
 Tomas Behrend /  Tomas Tenconi (Campioni)

 Paul Capdeville /  Gabriel Trujillo Soler (quarti di finale)
 Alessandro Motti /  Vincenzo Santopadre (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Camparini Gioielli Cup 2004